Umbria peut désigner : 
 Regio VI Umbria, la sixième région organisée par l'empereur romain Auguste au  ;
 Umbria, le nom italien de la région Ombrie, située en Italie centrale ;
 Umbria Jazz, un important festival de jazz qui se déroule à Pérouse ;
 Le Umbria Volley, un club de volley-ball, créé en 2001;
 Le , un transatlantique de la fin du ;
 Umbria, une huile d'olive extravierge bénéficiant depuis le  d'une appellation d'origine protégée (AOP)